Katharina-II.-Denkmal bezeichnet:

Katharina-II.-Denkmal (Odessa)
Katharina-II.-Denkmal (Sankt Petersburg)

ru:Памятник Екатерине II